PSS steht für:

 Paperless Strip System, papierloses Streifensystem, Bestandteil des Flugplandatenverarbeitungssystems der Deutschen Flugsicherung (DFS).
 Passenger Service System, Passagierabfertigungssystem im Flugbetrieb, meist bestehend aus Reservierung, Platzkontrolle und Check-In
 physica status solidi, eine Familie wissenschaftlicher Zeitungen der Festkörperphysik
 Practical Salinity Scale, das Leitfähigkeitsverhältnis von einer Meerwasserprobe zu einer standardisierten KCl-Lösung, auch PSU (Practical Salinity Units), siehe unter Salinität
 Predictive Safety System, Fahrzeug-Bremssystem der Bosch GmbH, siehe unter Pre-Safe-Bremse
 Probabilistic Signature Scheme, probabilistisches Signaturverfahren, eine beweisbar sichere Methode um aus dem RSA- oder Rabin-Verfahren ein digitales Signaturverfahren aufzubauen
 PSS-Lenkung (Progressive Safety Steering), mechanische Zahnstangenlenkung
 Societas Presbyterorum a S. Sulpitio, Männerorden, siehe unter Sulpizianer
 Poly(styrolsulfonsäure) (Polystyrolsulfonat), ein Polymer
 Planumsschutzschicht, ein Bestandteil des Gleisoberbaus
 Product Service System, die englische Bezeichnung für ein Hybrides Leistungsbündel
 PoliScan Speed, ein auf Lasertechnik basierendes Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung der Firma Vitronic
 PSS (Programmierbare Steuerungssysteme)
 PSS (Spielehersteller) (Personal Software Services), ein Hersteller von Computer-Strategiespielen der 1980er-Jahre
 PSS (Pistole) (Pistolet Spezialni Samosarjadni), russische Schalldämpfer-Pistole
 Flughafen Posadas (IATA-Flughafencode), argentinischer Flughafen
 Peace Science Society (International), Vereinigung zur Förderung der Friedens- und Konfliktforschung

Medizin:
 Porcines Stress-Syndrom, stressbedingte Muskeldegeneration bei Hausschweinen, siehe Maligne Hyperthermie#Epidemiologie
 Portosystemischer Shunt, künstliche Blutgefäßverbindung
 Posner-Schlossman-Syndrom, glaukomatozyklische Krise
 Patellaspitzensyndrom, siehe Morbus Sinding-Larsen-Johansson
 Progressive Systemische Sklerose, siehe Sklerodermie

 PTSD Symptom Scale (PSS) oder PTSD Symptom Scale – Self-Report Version (PSS-SR), ein Selbstbeurteilungsfragebogen, um Symptome einer Posttraumatischen Belastungsstörung zu erfassen

Parteien:
 Parti de la Solidarité Sénégalaise, Senegal
 Parti Socialiste Sénégalais, Senegal
 Parti Socialiste Suisse, Schweiz; siehe Sozialdemokratische Partei der Schweiz
 Partido Socialista del Surest, Mexiko
 Partija Sozialnoj Sprawedliwosti (deutsch Partei der sozialen Gerechtigkeit), Russland
 Partito Socialista Sammarinese, San Marino

Abkürzung